Calyptrosciadium polycladum är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Heinz Rechinger och Kuber. Calyptrosciadium polycladum ingår i släktet Calyptrosciadium och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten C. p. bamianicum.

Källor 

Flockblommiga växter
polycladum